Сиед Муштак Али (, , 10 июля 1942 — 2 марта 2010, Бхопал, Индия) — индийский хоккеист (хоккей на траве), нападающий. Чемпион летних Олимпийских игр 1964 года.

Биография 
Сиед Али родился 10 июля 1942 года.

Играл в хоккей на траве за «Сикандарию» из Бхопала и Соединённые провинции. 

В 1964 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Токио и завоевал золотую медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 1 матч, мячей не забивал.

По окончании карьеры работал в индийской телекоммуникационной компании Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL). Незадолго до смерти получил предложение возглавил хоккейную команду Мадхья-Прадеша, но не успел этого сделать.

Умер 2 марта 2010 года в индийском городе Бхопал после продолжительной борьбы с раком желудка. Похоронен на городском кладбище Бхопала.

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Олимпийские чемпионы от Индии
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1964 года
Умершие от рака желудка